Armășești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Armășești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Armășești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea